Kunstsprache steht für:

 allgemein künstlich entwickelte Sprachen, siehe Konstruierte Sprache
 künstlich entwickelte Sprachen für die internationale Verständigung, siehe Plansprache
 abstrakte Sprachen, die in der Mathematik und Philososophie verwendet werden, siehe Formale Sprache
 abstrakte Sprachen, die zur Interaktion zwischen Menschen und Computern entwickelt wurden, siehe Computersprache
 zu künstlerischen Zwecken erfundene Sprache, siehe Literatursprache
 Sprache eines künstlerischen Stils, siehe Dichtersprache

Siehe auch